Achazjáš může být:
 Achazjáš (Izrael) – severoizraelský král (850–849 př. n. l.)
 Achazjáš (Judsko) – judský král (842 př. n. l.)

Rozcestníky - panovník